

Lokalizacje

Niemcy 
 Collenberg – dzielnica Halver
 Collenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg

Osoby 
 Franco Collenberg – szwajcarski hokeista

Zobacz też 
 Colmberg
 Kolmberg